Vogelherd bezeichnet

 einen Fangplatz, an dem verschiedene Vögel gefangen wurden, siehe Vogelherd

 Vogelherd (Aitrach), Ortsteil der Gemeinde Aitrach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Vogelherd (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Vogelherd (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Vogelherd (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Weidach-Vogelherd, zum Ortsteil Weidach gehörige Siedlung in der Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg, Bayern
 Vogelherd (Kulmbach), Geotop in Kulmbach, Bayern, bezeichnet als Steinerner Vogelherd nordöstlich von Leuchau, siehe Liste der Geotope im Landkreis Kulmbach
 Vogelherd, ehemaliger Barockpark, heute Luisium in Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Vogelherd (Solling) (507 m), Berg im Solling, Weserbergland, Niedersachsen
 Vogelherd (Weimarer Land) (468 m), Berg nördlich von Saalborn, Stadt Blankenhain, Landkreis Weimar, Thüringen
 Vogelherd (Tannrodaer Waldland) (429 m), Berg im Tannrodaer Waldland westlich von Blankenhain, Landkreis Weimar, Thüringen
 Vogelherd (Bayerisches Oberland) (822 m), Berg im Bayerischen Oberland bei Miesbach, Bayern
 Vogelherd (Landkreis Holzminden), ein Naturschutzgebiet im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Vogelherd (Landkreis Nordhausen), ein Naturschutzgebiet in Ellrich, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Vogelherd (Schwyz), Aussichtspunkt im Kanton Schwyz
 König Heinrichs Vogelherd, eine Bezeichnung für die Wallburg Pöhlde

Siehe auch:
 Voglherd
 Vogelheerd
 Vogelherdhöhle, eine Karsthöhle im Lonetal